

Architettura 
 Castel Winkel – castello situato nel comune italiano di Merano

Geografia

Austria 
 Winkel – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Francia 
 Winkel – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Germania 
 Oestrich-Winkel – città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Winkel – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Winkel – ex comune ora frazione di Allstedt, città nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Winkel – ex comune ora frazione di Gifhorn, città nel circondario di Gifhorn (Bassa Sassonia)
 Winkel – ex comune ora frazione di Lindenfels, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Winkel – ex comune ora frazione di Oestrich-Winkel, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Winkel – ex comune ora frazione di Uebigau-Wahrenbrück, città nel circondario dell'Elba-Elster (Brandeburgo)

Svizzera 
 Winkel – comune nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)

Persone 
 Corrie Winkel (1944) – nuotatrice olandese